Мао:

 Мао Цзэдун — китайский политический деятель
 Мао Цзэдун — албанский художественный фильм режиссёра Бесника Биша, участник 30-го Московского международного кинофестиваля
 Мао — город в Чаде
 Мао — одно из названий города Махон (Балеарские острова)
 Мао — народ в Индии
 Мао (птица) — птица, эндемик островов Самоа
  — китайская фамилия.
 Норберт Мао — угандийский адвокат и политический деятель.
 Дэвид Мао — американский библиотекарь

См. также 
 МАО (значения)